Санліс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза (місто-побратим Печерського району Києва)
 Санліс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Див. також 
 Санлісс